Berthoud ist die Bezeichnung mehrerer Ortschaften:

in der Schweiz:
 Burgdorf BE, der französische Name der Stadt im Kanton Bern, Schweiz

in den Vereinigten Staaten:
 Berthoud (Larimer County, Colorado)
 Berthoud (Weld County, Colorado)
 Berthoud Falls (Colorado)

Berthoud ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Berthoud (* 1977), Schweizer Politiker
 Auguste-Henri Berthoud (1829–1887), Schweizer Maler
 Blanche Berthoud (1864–1938), Schweizer Malerin
 Charles Berthoud (* 1938), Schweizer Ringer
 Denise Berthoud (1916–2005), Schweizer Juristin
 Dorette Berthoud (1888–1975), Schweizer Schriftstellerin französischer Sprache
 Eric Berthoud (1900–1989), britischer Industrieller und Diplomat
 Ferdinand Berthoud (1727–1807), Schweizer Uhrmacher 
 Franz Berthoud (1894–1977), deutscher Pfarrer und NS-Gegner 
 Henri Berthoud, Schweizer evangelischer Geistlicher und Sprachwissenschaftler
 Jean Berthoud, Schweizer Bankier
 Louis Berthoud (1754–1813), Schweizer Uhrmacher
 Paul Berthoud (1847–1930), Schweizer Missionar
 Samuel-Henri Berthoud (1804–1891), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Berthou
 Berthout
 Bertou
 Bertould